Саудовская лига 1988/1989 () — 13-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1988/1989
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1988 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1989 году